Antonio Pérez González (n. Oviedo, 1990), jugador d'hoquei sobre patins espanyol
 Antonio Pérez Henares (n. Bujalaro, província de Guadalajara, 1953), escriptor i periodista espanyol 
 Antonio Pérez del Hierro (Valdeconcha, Regne de Castella, 1540 - París, França, 1611), Secretari d'Estat de Felip II de Castella
 Antonio Pérez Maxo (Santo Domingo de Silos, 1562 — Tarragona, 1637), eclesiàstic catòlic, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra, bisbe de Lleida i arquebisbe de Tarragona
 Antonio Pérez de la Mata (Castilfrío de la Sierra, Sòria, 1842 - Sòria, 1900), pedagog, filòsof i sacerdot espanyol
 Antonio Pérez Pérez (editor) (Sigüenza, Guadalajara, 1934), col·leccionista d'art, editor, escriptor i artista, fundador de l'important Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de Cuenca.
 Antonio Pérez Pérez (productor) (n. Còrdova, 1954), productor de cinema espanyol, fundador de la productora Maestranza Films
 Antonio Pérez Olcina (Alacant, 1948 - 2007), sindicalista i polític valencià, diputat a les Corts Valencianes
 Antonio Pérez Olea (Madrid, 1923 - 2005) , compositor de música espanyol
 Antonio Pérez Quijano, militar espanyol que va participar en la guerra civil espanyola
 Antonio Pérez Torreblanca (Villena, 1900 - Marroc, 1954), advocat, polític i periodista valencià, diputat a les Corts Valencianes durant la Segona República